Veneri ist der Nachname folgender Personen:

 Gisleno Veneri (1844–1937), Bischof von Acquapendente
 Vincenzo Giuseppe Veneri (1840–1906), Bischof von Amelia